Okręty US Navy o nazwie USS Milwaukee, pochodzącej od miasta Milwaukee:

 Pierwszy Milwaukee był monitorem zwodowanym w 1864 roku i zatopionym przez wroga w roku 1865.
 Drugi Milwaukee (C-21) był krążownikiem typu St. Louis, w służbie w latach 1906–1917.
 Trzeci Milwaukee (CL-5) był krążownikiem typu Omaha, wszedł do służby w 1923 roku, został przekazany Marynarce Radzieckiej jako Murmańsk, wrócił do US Navy i został zezłomowany w 1949 roku.
 Czwarty Milwaukee (AOR-2) był okrętem zaopatrzeniowym typu Wichita, w służbie w latach 1969–1994.
 Piąty Milwaukee (LCS-5) to Littoral Combat Ship typu Freedom, obecnie w budowie (stępkę położono 27 października 2011 roku, wodowany 18 grudnia 2013).
Milwaukee